Кра́сная Поля́на — село в Шебекинском районе Белгородской области. Входит в состав Купинского сельского поселения.

География 
Село расположено в лесостепной зоне в пределах Среднерусской возвышенности, в северо-восточной части Шебекинского района. Находится в 35 км от районного центра Шебекино и 60 км от областного центра Белгорода. Через село проходит асфальтовое шоссе районного значения.

История 
Первое упоминание о Лихой Поляне (Красной Поляне) в писцовых книгах нынешнего Шебекинского района значится в 1689 году. 

В 1906 году была открыта первая школа в селе. В 1978 году было открыто новое здание школы.

Население

Инфраструктура 
В Красной Поляне есть аэродром, на данный момент — недействующий.

Примечания

Ссылки 

 Красная Поляна

Населённые пункты Шебекинского района